Мануел Рамирез има више значења:

 Мануел Рамирез (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мануел Рамирез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику